Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tarik Benhabiles e Olivier Delaître che hanno battuto in finale Carl Limberger e Diego Nargiso 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Mansour Bahrami /  Rodolphe Gilbert (quarti di finale)
 Ģirts Dzelde /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Carl Limberger /  Diego Nargiso (finale)
 Tarik Benhabiles /  Olivier Delaître (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1991